'Públio Licínio Crasso  (em latim Publius Licinius Crassus) foi o nome de vários romanos célebres, todos relacionados entre si, que pertenciam à gens Licínia. O romano médio utilizava para se referir a qualquer um de eles o nome (Públio) e o cognome (Crasso), isto contanto que só houvera um Públio Licínio Crasso à época em que o interlocutor utilizava esta fórmula. Vários dos Públios Licínios acrescentaram o apelido de Dives ("rico") devido à sua imensa fortuna.

Na Roma Antiga houve vários personagens célebres que levaram este nome:
 Públio Licínio Crasso Dives (cônsul em 205 a.C.) (morto em 183 a.C.) — Obteve o consulado em 205 a.C. Foi o primeiro membro da família em obter o cargo de pontífice máximo (pontifex maximus), e foi dos primeiros Licínios Crassos a atingir o consulado.
 Públio Licínio Crasso (cônsul em 171 a.C.) — Cônsul em 171 a.C., era reconhecido em Roma por possuir uma das mais imensas fortunas da República Romana.
 Públio Licínio Crasso Dives Muciano — Cônsul em 132 a.C., eleito pontífice máximo esse mesmo ano. Foi o primeiro pontífice máximo em liderar um exército fora da província romana da Itália e perder a vida em terras estrangeiras.
 Públio Licínio Crasso Dives (cônsul em 97 a.C.) (morto em 87 a.C.) — Cônsul em 97 a.C., eleito censor em 89 a.C. Filho maior de Marco Licínio Crasso. Governador da Hispânia Ulterior de 96 a.C.—94 a.C. liderou uma expedição militar a norte da península e encontrou grandes jazidas de estanho. Públio Licínio Crasso Dives e o seu colega foram os primeiros censores mortos no cargo. Foram forçados a suicidar-se.
 Públio Licínio Crasso (morto em 53 a.C.) — filho mais velho de Marco Licínio Crasso o triúnviro, e neto de Públio Licínio Crasso Dives. Esteve o serviço de Júlio César na Guerra das Gálias, faleceu lutando junto ao seu pai na Batalha de Carras. Foi o primeiro marido de Cornélia Metela, filha de Metelo Cipião.

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história